National Women's Soccer League 2015 var den tredje sæson af National Women's Soccer League, topdivisionen i fodbold i USA.

Hold og stadion 

To hold, Dash og Reign, har ikke gjort alle tilskuerpladserne tilgængelige for tilskuere til deres hjemmekampe, i stedet sælger de færre biletter. Den fulde kapacitet i deres stadions kan ses med kursiv i parentes.

Statistik

Topscorere 

 Opdateret indtil kampe spillet den 6. september 2015 (slutningen af sæsonen)

Kilde:

Top-assists 

 Opdateret indtil kampe spillet den 6. september 2015 (slutningen af sæsonen)

Kilde: 

|}

Referencer 

National Women's Soccer League